San Đovani II ima više značenja:
 San Đovani II (Palermo)
 San Đovani II (Teramo)